Le Ballon d'or 1967 récompensant le meilleur footballeur européen évoluant en Europe est attribué au Hongrois Flórián Albert.

Il s'agit de la  de ce trophée mis en place par le magazine français France Football . Vingt-quatre journalistes (un par nation) ont pris part au vote, avec un vote par nation.

Le titre est remporté par le Hongrois Flórián Albert, succédant à l'Anglais Bobby Charlton.

Il est l'unique joueur Hongrois à avoir remporté le trophée.

Classement complet

Notes et références

Liens externes 
  Le Ballon d'or 1967 sur francefootball.fr
  Le Ballon d'or 1967 sur rsssf.com

Ballon d'or
Football en 1967